O Salutaris Hostia, une hymne latine.
 Premier O Salutaris, une œuvre de la compositrice Mel Bonis, composée en 1901.
 Second O Salutaris, une œuvre de la compositrice Mel Bonis, composée en 1930.
 Troisième O Salutaris, une œuvre de la compositrice Mel Bonis, composée en 1893.